В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Блант ():
 округ Блант — штат Алабама
 округ Блант — штат Теннесси